Charcot kan syfta på:
 11314 Charcot − en asteroid i huvudbältet

Personer
 Jean Martin Charcot (1825–1893), fransk läkare och neurolog
 Jean Baptiste Charcot (1867–1936), fransk polarforskare

Sjukdomar
 Charcots fot - komplikation vid diabetes mellitus
 Charcots intermitterande gallvägsfeber - gallsten i gallgången med feber och frysningar
 Charcot-Marie-Tooths sjukdom - grupp sjukdomar med ärftlig polyneuropati
 Charcots sjukdom – amyotrofisk lateralskleros (ALS), en neurodegenerativ sklerotisk nervsjukdom
 Charcots triad - neurologisk symtomkombination vid exempelvis multipel skleros

Geografi

Antarktis 

 Charcot Island – en ö 
 Charcot (udde i Antarktis) – en udde
 Charcot, bahía – en vik
 Charcot, puerto – en vik